Boring est un patronyme et un toponyme anglo-saxon qui fait notamment référence à :

Patronyme 

 Alice Middleton Boring (1883-1955), biologiste et une zoologiste américaine ;
 Edwin Garrigues Boring (1886-1968), psychologue américain ;
 Wayne Boring (1905-1987), auteur américain de comics.
  (1841-1932), soldat américain de l'Union Army qui a donné son nom à la ville de  en Oregon.

Pseudonyme 

 David Boring, pseudonyme de Michael Bensoussan, chanteur et acteur français.

Littérature 

 , roman graphique du dessinateur américain Daniel Clowes.

Toponyme 
 , secteur non constitué en municipalité du Comté de Clackamas en Oregon aux États-Unis.

Divers 
 boring est un mot anglais qui signifie « ennuyeux ».
 The Boring Company, société de construction de tunnel fondée par Elon Musk.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais